Волынское — название населённых пунктов:

Россия 
 Волынское — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Волынское — бывшее село к западу от Москвы, вошедшее в состав города в 1960 году; составляющая часть современного района «Очаково-Матвеевское» и Фили-Давыдково.

Украина 
 Волынское — посёлок в Каховском районе Херсонской области.
 Волынское — прежнее (до 1995 года) название села Войславичи в Сокальском районе Львовской области.

Разное 
 Волынское воеводство
 Волынское княжество

См. также 
 Волынь (значения)
 Волыново
 Волынская
 Волынский